Теодор Обер (Théodore Aubert, , Женева — , Женева) — швейцарский адвокат, писатель, политический деятель.

Биография 
Изучал право в Женевском университете. Адвокат.

В 1918 во время всеобщей забастовки в Швейцарии руководил «гражданской гвардией» в Женеве.

Защищал Аркадия Полунина на процессе Конради, защиту которого взял на себя безвозмездно. Обер сразу понял значение предстоящего процесса.

Основал Международное соглашение против III Интернационала (Entente internationale contre la IIIe Internationale), работавшее с 1924 до 1950 года.

Сочинения 
 L’isolé : Roman. 1908.
 1814. roman historique genevois. 1911.
 Речь Обера : произнесенная в защиту Полунина перед судом присяжных в Лозанне по делу убийства Воровского : перевод с французского. Белград : «Новое время» М. А. Суворина, 1924.
 Bolshevism’s terrible record; an indictment. 1924.

Источники 
 Aubert, Théodore
 Лодыженский Ю. И. От Красного Креста к борьбе с коммунистическим Интернационалом. М. : Айрис-пресс, 2007.

Примечания 

Адвокаты Швейцарии
Писатели Швейцарии
Политики Швейцарии
Французские писатели XX века
Адвокаты по алфавиту
Юристы по алфавиту
Юристы Швейцарии
Выпускники Женевского университета